

Arte 

 L'età dell'oro – dipinto di Jean-Auguste-Dominique Ingres del 1842-1847 circa

Fumetto 
L'età dell'oro – fumetto del 2018 realizzato da Cyril Pedrosa e Roxanne Moreil

Letteratura 
 L'età dell'oro (The Golden Age) – romanzo di Kenneth Grahame del 1895
 L'età dell'oro (The Golden Age) – romanzo di Gore Vidal del 2000
 L'età dell'oro (The Golden Age) – romanzo di John C. Wright del 2002
L'età dell'oro – romanzo di Edoardo Nesi del 2004

Musica 
L'età dell'oro – singolo di Rosalinda Celentano presentato al Festival di Sanremo 1990

Teatro 
L'età dell'oro – balletto

Pagine correlate 
Età dell'oro